Příjmení Číhal nosí více významných osobností:

 Filip Číhal (1981–1998) – český hokejový obránce
 Jan Číhal (1894–1942) – český katolický kněz
 Svatopluk Číhal (* 1947) – český hokejový útočník